Zapfstelle bezeichnet:

 Tankstelle (ursprünglich, mit einzelner Pumpe)
 Wasserentnahmestelle
 Wasserhahn